Mecate steht für 

 einen Teil der gebisslosen Zäumung, siehe Gebisslose Zäumung#Kalifornische Hackamore (Bosal)
 Mecate (Einheit), ein Längenmaß un Honduras